В международных финансах под мировой валютой (или глобальной валютой) понимается валюта, в которой производится большая часть интернациональных платежей и которая служит основной резервной валютой.

Валюты могут иметь много форм в зависимости от следующих параметров: что эмитируются, кем эмитируется и чем обеспечивается. Конкретная конфигурация параметров приводит к различным типам денег.

Доминирующие глобальные резервные валюты:

Доллар США 

В период времени после Бреттон-Вудской конференции (1944 год), валютный курс многих национальных валют сравнивали с фиксированным валютным курсом доллара США, который можно было обменять на определённое количество золота. Это привело к доминированию доллара США, как глобальной валюты.

С середины XX века де факто мировой валютой является доллар США. Как писал Роберт Гилпин в книге Глобальная политическая экономика: Понимание международного экономического порядка (2001): «Приблизительно 40-60 % всех международных финансовых транзакций деноминированы в долларах. На протяжении десятилетий доллар является основной мировой резервной валютой; в 1996 году, в долларах хранилось две трети всех валютных резервов центробанков».

Многие мировые валюты привязывают свой курс к курсу доллара США. Некоторые страны (Эквадор, Сальвадор и Панама) пошли дальше и отказались от собственной национальной валюты перейдя на доллар США (см. долларизация).

Доллар США продолжает доминировать в качестве глобальной резервной валюты: 63,9 % валютных резервов хранится в долларах, и 26,5 % хранится в евро (см. Резервная валюта).

Евро 

Начиная с 1999 года, доминирование доллара США начало снижаться, так как евро представляло экономику бо́льшего размера, и бо́льшее количество стран приняло евро как национальную валюту. Евро унаследовал статус одной из основных резервных валют, которой была немецкая марка (DM) и с тех пор доля евровалюты в официальных резервах возрастает, так как банки ищут возможности диверсификации своих резервов и торговля стран еврозоны увеличивается.

По аналогии со существовавшей практикой по доллару, некоторые страны начали привязывать курсы своих валют к евро. Например, (бывшие) валюты прибалтийских республик (эстонская крона, литовский лит, латышский лат), болгарский лев, эскудо Кабо-Верде и франк КФА.

История

Песо или испанский доллар (XVI—XX века) 

Одной из наиболее известных торговых монет, монет использовавшихся преимущественно для внешней торговли, Нового времени является испанское . Эта серебряная монета талерового типа была впервые выпущена Карлом I (1516—1556) и имела достоинство в 8 реалов ( — дословно «кусок в восемь [реалов]», «восьмерик»). Первоначально на монете изображались герб Испании и геркулесовы столбы. При Карле III (1759—1788) столбы заменили на портрет монарха, который сохранился на монете до революции 1820—1823 годов. Чеканка этих монет в Испании продолжалась до 1868 года. Основным сырьем служило серебро, добытое в Мексике, которая после обретения независимости в начале XIX века начала параллельную чеканку собственной монеты, продолжавшуюся до 1888 года.

Общее число монет данного типа, выпущенных Испанией и Мексикой, оценивается за всё время чеканки в 3 млрд. Они были чрезвычайно популярны в Европе, Азии, Африке и Америке, часто появляясь в виде подражаний и получая локальные наименования: испанский или мексиканский доллар (Северная Америка), шанхайский доллар (Китай), пиастр (Европа, где подражания чеканили Франция, Пруссия, Дания, Британия), восьмерик (В США; ), патакао (Арабские страны, Португалия, Бразилия, где монета иногда получала местную надчеканку), патака (Северная Африка), макукин (Мексика), гурд (Франция и её Вест-Индские колонии), куруш (Турция, Египет), каролюс, колонато или колуннарио (в самой Испании). Песо стал непосредственным прообразом таких валют, как доллар США, турецкий куруш (пиастр), патака Макао, гаитянский гурд.

Золотой стандарт (XIX—XX века) 
Международная торговля велась валютами, которые были представлены имеющимся весом золота (золотой стандарт). В то время большинство национальных валют были, по сути, просто разными способами измерения веса золота (подобно тому, как ярд и метр измеряют длину и связаны постоянным коэффициентом пересчета). Отсюда некоторые утверждают, что золото было первой мировой валютой в мире. Грядущий крах международного золотого стандарта во время Первой мировой войны имел значительные последствия для мировой торговли.

Также: 
 Бреттон-Вудская система (с 1944)
  Ямайская валютная система (с 1971)

Наше время (XXI век)

Дедолларизация 

Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах.

C конца 2000-х, в результате глобального экономического кризиса, Китай и Россия стали поднимать вопрос о срочном пересмотре роли мировой валюты.
В 2010-х процесс ускорился (в т. ч. из-за активного развития войны санкций США).
В 2020 году евро стал наиболее используемой валютой для глобальных платежей, впервые с февраля 2013 года обогнав доллар по популярности в международных расчетах.

Литература

Ссылки 
 "Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты // РИА Новости, 31.07.2020
 Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец? // Лента. Ру, 6 августа 2020

Примечания 

Валюты
Экономическая глобализация